Ирска може бити:

 Ирска, острво;
 Република Ирска, независна држава;
 Северна Ирска, ентитет унутар Уједињеног Краљевства.

Види још 
 Ирско питање